est un dessinateur japonais de manga. Il a principalement travaillé sur des parodies comme le manga Death Joke, parodie de Death Note en 2004 avec Sakano Hiro, "Naruzozo" parodie de Naruto Full Lethal Alchemist parodie de Fullmetal Alchemist, ainsi que Saint Zodiac, parodie de Saint Seiya.

Mangaka
Dessinateur japonais